Regió d'Escítia, gran àrea de la meitat oriental d'Europa i l'oest d'Àsia fins a l'Àsia central 
 Scythia Intra Imaum, regió geogràfica definida per Claudi Ptolemeu que diu que era limitada al sud i est per Sogdiana, Margiana i els sakes (sacae); al nord per terres desconegudes; i a l'est per la prolongació nord de l'Imaus o Imaos 
 Scythia Extra Imaum, regió de l'Àsia Central definida per Ptolemeu que limitava amb Scythia Intra Imaum, els sakes (sacae) la terra desconeguda, i els seres 
 Escítia (província romana), divisió administrativa romana constituïda en bona part per la regió d'Escítia Menor i formava part del regne de Dàcia, conquerit per Trajà al començament del segle II llavors inclosa en la província de la Mèsia Inferior, la reforma de Dioclecià vers el 294 la va erigir en província separada dins la diòcesi de Tràcia, després del 395 fou part de l'Imperi d'Orient i Bizantí i anomenada Escítia Menor
 Escítia Menor